Première Division 2008/09 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2009 (Togo), voetbalcompetitie in Togo